Le nom théâtre de Belleville fait référence à trois salles de spectacles parisiennes :
 le théâtre de Belleville, créée en 1828 dans le village de Belleville (aujourd'hui ) et disparu en 1962 ;
 le théâtre du Tambour royal, inauguré au  rue du Faubourg-du-Temple ;
 le théâtre de Belleville, inauguré en 2011 rue du Faubourg-du-Temple qui remplace le théâtre du Tambour royal.